Philae – denominazione alternative dei Templi di File
 Philae (sonda spaziale) – sonda spaziale dell'ESA
 Philae Sulcus – struttura geologica della superficie di Ganimede
 24663 Philae – un asteroide della fascia principale